Baumalu est une entreprise française d’ustensiles de cuisine, connue principalement pour ses plats et contenants en cuivre, aluminium, acier inoxydable et fonte émaillée. 

L'entreprise, fondée en 1971, est installée à Baldenheim dans le Bas-Rhin, en Alsace.

Pour la période de 2008 à 2012,  Baumalu a employé en moyenne 60 salariés, son chiffre d'affaires moyen étant de 17 millions d'euros.

Sources

Références

Liens externes 
 Baumalu, site officiel.

Fabricant d'ustensiles de cuisine
Marque française
Entreprise ayant son siège dans le Bas-Rhin